Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 2004 года прошёл  в городе  Huissen с 4 апреля по 7 апреля  по круговой системе.

Три игрока набрали 17 очков после 13 игр. Таня Чуб стала первой женщиной участницей финала мужского чемпионата Нидерландов.

Результаты

Ссылки 
 партии, таблица

  часть 1
  часть 2
  часть 3
  часть 4

2004 год в шашках
Апрель 2004 года
Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам
Спорт в Нидерландах в 2004 году